Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue Saint-Gilles :

Rue Saint-Gilles à Liège

Rue Saint-Gilles à Montpellier
 Rue Saint-Gilles à Paris 
 Rue Saint-Gilles à Rouen 

Gilles Rue